Grado se poate referi la:

Locuri 
Italia
 Grado, Friuli-Veneția Giulia, o comună din provincia Gorizia

Spania
 Grado, Asturia, un municipio din Asturia
 Grado (parohie)
 El Grado, un municipiu din provincia Huesca, Aragon

Persoane 
 Jonathan Grado (n. 1991), antreprenor și fotograf american
 Francesco De Grado (fl. 1694–1730), gravor italian
 Gaetano Grado, mafiot italian
 Grado (wrestler), numele de ring al wrestlerului scoțian Graeme Stevely

Artă și divertisment 
 Grado. Süße Nacht, un roman din 2004 al dramaturgului australian Gustav Ernst
 Fire Emblem, o țară din jocul video japonez Fire Emblem: The Sacred Stones

Alte sensuri 
 Sinodul de la Grado, un consiliu romano-catolic ținut în 579
 Grado Labs, o companie americană